Гонса́ло Ка́стро Ириса́баль, известный также по прозвищу Чори (; 14 сентября 1984, Тринидад, Флорес) — уругвайский футболист, полузащитник клуба «Ривер Плейт» (Монтевидео) и в прошлом — сборной Уругвая.

Биография

Клубная карьера 
Начал профессиональную карьеру в «Насьонале» в 2002 году — 13 июля он дебютировал в уругвайской Примере в игре против «Сентраль Эспаньола» (победа 3:1). Постепенно Чири стал одним из ключевых игроков «трёхцветных», которым помог выиграть помимо чемпионата 2002 года ещё два первенства Уругвая — переходный турнир 2005 года и чемпионат 2005/06. При этом в сезоне 2005/06 Кастро стал одним из лучших бомбардиров первенства.

В 2007 году Чори подписал 5-летний контракт с «Мальоркой». Футболист получал сравнительно мало игоровой практики в первые два сезона, но начиная с 2009 года постепенно стал одним из ключевых игроков «Мальорки». Так, в сезоне 2009/10 он в 35 матчах Ла Лиги отметился 6-ю забитыми голами, в следующем сезоне в 33 играх забил 5 голов, а в сезоне 2011/12 полностью повторил результат сезона 2009/10 (35 матчей, 6 голов).

Летом 2012 года в статусе свободного агента перешёл в «Реал Сосьедад». Зимой 2016 года перешёл в «Малагу».

Карьера в сборной 
За сборную Уругвая Гонсало Кастро дебютировал 17 августа 2005 года в матче против сборной Испании в Хихоне. Испания выиграла со счётом 2:0. В 2005—2006 годах Чори провёл ещё два матча за Селесте, после чего надолго выпал из поля зрения тренерского штаба сборной. В конце неудачного для сборной Уругвая 2012 года Гонсало Кастро был вызван в расположение сборной впервые за 6 лет. Он вышел на замену на 76-й минуте матча против сборной Польши, в котором Уругвай выиграл со счётом 3:1.

Младшая сестра Чори Хулиана Кастро выступает за сборную Уругвая по женскому футболу.

Достижения 
  Чемпион Уругвая (5): 2002, 2005, 2005/06, 2019, 2020
  Обладатель Суперкубка Уругвая (1): 2019

Примечания 

Футболисты Уругвая
Игроки сборной Уругвая по футболу
Игроки ФК «Малага»
Игроки ФК «Мальорка»
Игроки ФК «Насьональ» Монтевидео
Игроки ФК «Реал Сосьедад»
Игроки КА «Ривер Плейт» Монтевидео